1. division 2007-08 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2007-08. Turneringen havde deltagelse af 12 hold og indledtes med et grundspil, hvor holdene var opdelt i regionale puljer, hvor hvert hold spillede 21 kampe. Herefter gik otte hold videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af tre kampe.

Turneringen blev vundet af Herning Ishockey Klub, der vandt grundspillets vest-pulje suverænt, og som i finaleserien besejrede vinderen af øst-puljen, IC Gentofte, med 2-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Gentofte Skøjtehal den 15. marts 2008, hvor stillingen efter ordinær spilletid var 3-3. Herning IK's Martin Pyndt afgjorde kampen med sin scoring til 4-3 efter 7:28 i sudden death.

Bronzemedaljerne gik til AaB Ishockey, som i bronzekampen besejrede Ama'r Jets.

Stillinger og resultater

Grundspil 

Grundspillet havde deltagelse af 12 hold og blev spillet i perioden 5. september 2007 - 23. februar 2008. Holdene spillede om otte pladser i slutspillet, og de var inddelt i to regionale puljer med seks hold, der hver spillede om fire slutspilspladser.

Vest-puljen 

De seks hold i vest-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i øst-puljen, hvilket gav 21 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet. På grund af økonomiske problemer måtte Århus Crocodiles imidlertid overlade sin plads i slutspillet til Odense IK.

Øst-puljen 

De seks hold i øst-puljen spillede tre kampe mod hver af de andre hold i puljen og en kamp mod hver af holdene i vest-puljen, hvilket gav 21 grundspilskampe i alt. De fire bedste hold i puljen gik videre til slutspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold – fire hold fra vest-puljen og fire hold fra øst-puljen. Alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe, bortset fra bronzekampen, der blev afgjort i form af én kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne var geografisk opdelt i to landsdele: 
 De fire hold fra vest-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.
 De fire hold fra øst-puljen blev parret, således at nr. 1 spillede mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division 2007-08 
DIU Stats - Statistikoverblik, 1. Division Playoff 2007-08 
EliteProspects - 1. division 2007-08  
Hockey Archives - Championnat du Danemark 2007/08  
Gummiarm spolerede gulddrømme, Villabyerne, 25. marts 2008, s. 10
De kan holde lang sommerferie i Ålborg, Villabyerne, 11. marts 2008, s. 9

Noter 

2007-08
Ishockey i 2007
Ishockey i 2008